Simsa ist der Familienname folgender Personen:
 Marko Simsa (* 1965), österreichischer Theaterschauspieler und -produzent
 Paul Simsa (1924–2013), deutscher Motorjournalist
 Ruth Simsa (* 1962), österreichische Sozialwissenschaftlerin

simsa steht als Abkürzung für:
 simsa (Branchenverband), Swiss Internet Industry Association, Schweizer Branchenverband

simsa